|}

Die Bahnstrecke Conakry–Kankan (französisch Chemin de fer de Conakry à Kankan) ist eine  1902–1915 gebaute 662 Kilometer lange Schmalspurbahn in Guinea mit einer Spurweite von 1000 mm, die den Atlantik-Hafen Conakry mit dem Fluss Niger verbindet.

Geschichte 
Die Strecke wurde ursprünglich von der Compagnie de chemin de fer de Konakry au Niger betrieben.

Am 28. Februar 1944 wurde die Régie Générale des chemins de fer coloniaux gegründet, die inzwischen in Chemin de fer de Konakry au Niger integriert ist.

Im Jahr 1947 übernahm l’Office central des chemins de fer de la France d’Outremer (OFERFOM), das Zentralbüro der französischen Übersee-Eisenbahnen (OFERFOM), die Régie Générale des chemins de fer coloniaux.

Zur Zeit der Unabhängigkeit wurde 1959 l’Office National des Chemins de Fer de Guinée (ONCFG) gegründet. Am 14. November 1960 wurde in Frankreich durch Dekret l’Office central des chemins de fer d’Outremer (OFEROM) gegründet, ein französisches Unternehmen, das den Betrieb der Eisenbahn unterstützt.

Streckenverlauf 
Die 662 km lange Meterspur-Strecke Conakry (ehemals Konakry) – Mamou – Dabola – Kankan wurde zwischen 1905 und 1915 in Betrieb genommen.

Decauville-Bahn 
Außerdem gab es in Conakry eine von Hand betriebene Decauville-Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 600 mm, die vom Hafen zu den Lagerhäusern an der Rue du Commerce und dem Boulevard du Commerce führte.

Lokomotiven 

 Nr. 11 bis 13, Typ 030T, geliefert von Corpet-Louvet im Jahre 1904, (Hersteller-Nr. 1008–1010) 5, Leergewicht 21 Tonnen
 Nr. 15, Typ 030T, geliefert von Corpet-Louvet im Jahre 1906 (Hersteller-Nr. 1115),
 Nr. 37, Typ 030T, geliefert von Corpet-Louvet im Jahre 1907 (Hersteller-Nr. 1165),
 Nr. 21 004 und Nr. 21 005, Typ 030T, geliefert von Corpet-Louvet im Jahre 1909, (Hersteller-Nr. 1186–1187), Leergewicht 21 Tonnen,
 Nr. 25 011 bis Nr. 25 014, Typ 230T, geliefert von Corpet-Louvet im Jahre 1905 (Hersteller-Nr. 1042–1045), Leergewicht 25 Tonnen,
 Nr. 40 017 bis Nr. 40 020, Typ 141, geliefert von Corpet-Louvet 1947, (Hersteller-Nr. 1852–1855), Leergewicht 40 Tonnen,
 Nr. 50 001, Typ 030-030T, von Corpet-Louvet im Jahr 1913 gebaut (Hersteller-Nr. 1409), Leergewicht 50 Tonnen.

Literatur 
 P. Dürr: Histoire du chemin de fer Conakry Kankan, 1898–1914: en cartes postales anciennes, herausgegeben von der Mission Catholique, Conakry, um 1999.
 Jacques Mangolte: Le chemin de fer de Konakry au Niger (1890–1914), in Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 55, Nr. 198, 1er trimestre 1968, S. 37–105.
 Georges Pilot: Guinée. Le chemin de fer Conakry-Niger. 1900–1910, Ouvrages du génie civil francais dans le monde. Lignes de chemin de fer. Afrique occidentale et Afrique équatoriale, IESF, Dezember 2012.

Einzelnachweise 

Verkehrsbauwerk in Guinea
Schienenverkehr (Guinea)